Hugo ist eine seit 1990 existierende Serie von Computerspielen. Der Protagonist ist der namensgebende Troll Hugo.

Geschichte 
Die Firma ITE (später NDS Denmark) entwickelte die Figur speziell für eine interaktive TV-Show (dt. Ableger: Die Hugo Show), die seit 1990 in verschiedenen Ländern ausgestrahlt wird. In kleinen 2D-Jump-’n’-Run-Szenen muss der Troll zahlreiche Gefahren überstehen und Hindernisse überwinden, um die Höhle von Hexana zu erreichen und dort seine Familie zu befreien. 1999 ging es für den Troll auf eine Dschungelinsel, um dort seine Freunde vor Gefahren von Hexana und Don Kroko zu beschützen. Diese 2D-Szenen sind eine Weiterentwicklung von ITE/NDS, bei der vor allem die Grafik verbessert wurde. 2001 erschien Hugo erstmals in 3D-Grafik. Diesmal musste der Troll ganze Abenteuer in mehreren Levels bestehen. Ende 2008 wurde Hugo an das Unternehmen Krea Medie A/S verkauft.

Bedeutung der Serie für NDS 
Weltweit wurden über 25 Computer- und Videospiele veröffentlicht. International konnte ITE/NDS bisher 9 Millionen (Deutschland rund 3,5 Millionen) Spiele verkaufen. Neben den eigentlichen Geschicklichkeitsspielen gibt es auch Lernspiele (z. B. für Mathematik).

Sprecher

Spiele

Weblinks 
 
 Deutsche Hugo Fan-Seite
 Internationale Hugo-Seite

Einzelnachweise 

Computerspielreihe